Libia – nazione africana
 Libia – regione storica
 Libia – personaggio della mitologia greca
 Libia – unità della Regia Marina Italiana
 Libia – satrapia della Persia achemenide
 Libia – stazione della metropolitana di Roma
 Stazione di Bologna Libia – stazione ferroviaria in costruzione a Bologna